Росланбек Мисостович Атажукин (ок. 1760 — ок. 1820) — кабардинский князь, полковник, участник антиколониального движения на Кавказе, предполагаемый убийца своего двоюродного брата Измаил-бея Атажукина.

Биография 
 Представитель княжеского рода Атажукиных. Родился в Кабарде в семье старшего князя-валия Кабарды Мисоста Боматовича Атажукина, был отправлен родителями в Санкт-Петербург для получения военного образования.
 Участвовал в Русско-турецкой войне 1787—1797 годов, служил при Г. А. Потёмкине, после смерти которого вернулся в Кабарду.
 В Кабарде примкнул к антироссийской партии, проводившей антиколониальную политику, стал одним из её руководителей и активных деятелей, однако через некоторое время разочаровался в возглавляемом им же движении.
 14 мая 1804 года возглавил отряд кабардинцев, собравших большую группу горцев, и перешёл на русскую сторону, уведя за Кубань множество абазинских и ногайских семейств вместе с их имуществом. Часть из них впоследствии вернулась на прежнее место жительства.
 Согласно общепринятой, но недоказанной версии в конце 1811 (или начале 1812) года убил своего двоюродного брата, видного общественного деятеля, князя Измаил-бея Атажукина. Причины, как и обстоятельства убийства, остались неизвестными.
 Был женат, сыновья: Мухаммед (Мухамад-Аша,Хатокшоко), Мисост, Атажуко.

Интересные факты 
 Версия об убийстве Росланбеком князя Измаил-бея используется М. Ю. Лермонтовым в поэме «Измаил-бей».

Примечания 

Родившиеся в XVIII веке
Умершие в XIX веке
Полковники (Российская империя)
Росланбек Мисостович
Кабардинская аристократия